Montale désigne notamment :
 Montale, une commune de Toscane, en Italie ;
 Montale, un pic du mont Titano, à côté de la ville de Saint-Marin ;
 Eugenio Montale (1896-1981), un poète italien ;
 Fabio Montale, un héros de la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo ;
 Pierre Montale, parfumeur, fondateur de la parfumerie éponyme.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme